Coyle (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Fay Coyle (1933-2007), Iers voetballer
 Nadine Coyle (1985), Iers zangeres
 Owen Coyle (1966), Iers voetbalcoach
 Ronnie Coyle (1964-2011), Schots voetballer